Стшижевице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Люблинский повят, Люблинское воеводство. Население — 7525 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борковизна
 Быстшица-Нова
 Быстшица-Стара
 Дембина
 Дембщызна
 Францишкув
 Ижыце
 Каетанувка
 Келчевице-Дольне
 Келчевице-Гурне
 Келчевице-Марыйске
 Келчевице-Первше
 Колёня-Келчевице-Дольне
 Осмолице
 Осмолице
 Павлув
 Павлувек
 Пётровице
 Полянувка
 Пщеля-Воля
 Стшижевице
 Жабя-Воля

Прочие поселения 
 Кандыдаци
 Конты
 Колёня-Дембщызна
 Колёня-Павлувек
 Немецка-Весь
 Огродники
 Пётровице-Колёня
 Почисле
 Подбыстшица
 Подлесе
 Рехта
 Рехтувек
 Ренкасувка
 Саганувка
 Стара-Весь
 Стары-Павлувек
 Стасин
 Тушув
 Виднювка
 Загроды
 Запоток

Соседние гмины 
 Гмина Быхава
 Гмина Глуск
 Гмина Яблонна
 Гмина Неджвица-Дужа
 Гмина Вильколаз
 Гмина Закшувек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства